(* 1926), skieur allemand ;
 Corinna Harrer (* 1991), athlète allemande (demi-fond) ;
  (* 1990), footballeur autrichien ;
  (1874 - 1969), homme politique hongrois ;
 Heinrich Harrer ( — ), alpiniste, sportif, explorateur, géographe,  écrivain autrichien, nazi et membre de la SS ;
 Johann Gottlob Harrer (1703 — ), compositeur et Thomaskantor allemand ;
 (Hans-)Jürgen Harrer (* 1942), politologue et éditeur allemand ;
 Karl Harrer (1890 — 1926), journaliste sportif, puis homme politique allemand, l'un des fondateurs du Deutsche Arbeiterpartei (DAP) en 1919 ;
  (* 1986), joueuse de hockey allemande.

Voir aussi 
 Haarer 
 Harrier
 Haller

Notes et références 

Patronyme allemand